Зенон Личнерский (; ) — польский спринтер, чемпион и призёр чемпионатов Европы, победитель и призёр розыгрышей Кубков Европы и мира, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, участник двух Олимпиад.

Карьера 
На летней Олимпиаде 1976 года в Монреале Личнерский выступал в беге на 100 метров, где показал результат 10,52 с и не смог пробиться в финал соревнований. В эстафете 4×100 метров сборная Польши заняла 4-е место.

На следующей Олимпиаде в Москве поляк выступал в беге на 200 метров, где вынужден был завершить борьбу за медали на стадии предварительных забегов. В эстафете 4×100 метров сборная Польши завоевала олимпийское серебро с результатом 38,33 с, уступив сборной СССР (38,26 с).

Примечания

Ссылки 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Бегуны на короткие дистанции Польши
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике